Нанг-Пай-Соим:

 Нанг-Пай-Соим (приток Ненс-Югана) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Нанг-Пай-Соим (приток Охть-Югана) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО.